Die Abkürzung HZV steht für:
 Herzzeitvolumen, die Pumpleistung des Herzens

Die Abkürzung HzV steht für:
 Hausarztzentrierte Versorgung

HZV